A kék ara (Anodorhynchus) a madarak osztályának papagájalakúak (Psittaciformes) rendjében, a papagájfélék (Psittacidae) családjában, a valódi papagájformák (Psittacinae) alcsaládjának egyik neme.

Rendszerezése 

A papagájfélék (Psittacidae) rendszerezése messze nem egyértelmű, már az alcsaládok szintjén sem. Így például az ITIS rendszer ezt a nemet az újvilágipapagáj-formák (Arinae) alcsaládjába sorolja.

A nembe az alábbi három faj tartozik:

 tengerkék ara (Anodorhynchus glaucus) 
 jácintkék ara vagy nagy jácintara (Anodorhynchus hyacinthinus)
 kobaltkék ara vagy Lear-ara (Anodorhynchus leari)

Kihalt faj:
 Anodorhynchus purpurascens

Jegyzetek

Források 

 
 Wikispecies: Anodorhynchus

További információk 

 Képek az interneten az Anodorhynchus nembe tartozó fajokról

 
Madárnemek